Последний патрон:

 «Последний патрон» (1897) — немой короткометражный фильм французского режиссёра Жоржа Мельеса, премьера которого состоялась в 1903 году.
 «Последний патрон» (1975) — детективный фильм румынского режиссёра Серджиу Николаеску, из цикла приключений комиссара Миклована и комиссара Романа.
«Последний патрон» (1993-1997) - группа из Тюмени, играющая сибирский панк.